Оле́г Алексе́евич Гарку́ша (род. 23 февраля 1961, Ленинград) — советский и российский шоумен. Фронтмен группы «АукцЫон». Автор и исполнитель  текстов, писатель, поэт, актёр. Председатель Санкт-Петербургского общественного благотворительного фонда развития молодёжной культуры «Гаркундель».

Биография 
В 1980 году окончил Ленинградский кинотехникум. Работал киномехаником в кинотеатрах «Современник» и «Титан».

По словам самого Гаркуши, на сцену он попал случайно. В 1985 году его попросили спеть пару фраз песни, стихи к которой он написал. Он спел, всем понравилось. Так и стал участником «АукцЫона».

После его прихода в команду имидж «АукцЫона» коренным образом изменился. Выступления группы превратились в эксцентрические шоу с буффонадой. Отличительной чертой этих шоу стала характерность и узнаваемость каждого персонажа. Гаркуша выступал в роли неприкаянного, эксцентричного панка — «рыжий клоун», скачущий по сцене.

В группе «АукцЫон» Гаркуша являлся не только шоуменом, но и автором текстов песен, наравне с поэтом и музыкантом Дмитрием Озерским. Только если Озерский писал тексты к готовым композициям Фёдорова (по принципу либретто), то Гаркуша приносил собственные стихи, к которым уже затем писалась музыка. Известные песни «АукцЫона», положенные на стихи Гаркуши, — «Деньги — это бумага», «Волчица», «Самолёт», «Пионер» и «Птица», написанная Гаркушей в 1991 году в дни августовского путча. Альбом «Жопа» 1990 года состоит почти целиком из песен на стихи Гаркуши.

Стихи Гаркуши использованы Л. Федоровым на некоторых его сольных альбомах («Шамурла», «Лампа», «1 мая», «Города» и др.)

Сыграл в фильмах «Взломщик» (1987), «Презумпция невиновности» (1988), «Хрусталёв, машину!» (1998), «Я тоже хочу» (2012). Исполнял роль Крокодила в постановке «Краденого Солнца» группой «Краденое солнце».

В 1991 году участвовал в концерте «Рок против террора». Возглавлял «Молодёжно-общественный комитет по подготовке празднования 300-летия города».

Ведущий еженедельной программы в ночном эфире Петербургского телевидения. Работает в клубе «Гаркундель», который располагался в кинотеатре «Спартак».

Один из организаторов фестиваля «Окна Открой!». Президент фонда «Гаркундель».

Автор нескольких сборников стихов. Первый, «Мальчик как мальчик», вышел в 2001 году. Выпустил вторую книгу стихов — «Ворона». В 2021 году вышла книга «Баба-яга».

В 2019 году выпустил свой первый сольный альбом «23», композитором которого выступил Антон Макаров.

Весной 2020 года с альбомом «23» Гаркуша и трио Макарова выступили в телепрограмме «Квартирник у Маргулиса» на НТВ.

В середине октября 2022 года в российский прокат вышел фильм «Сказка для старых», в котором Гаркуша исполнил роль конюха. Фильм срежиссировали Роман Михайлов и Фёдор Лавров.

Дискография 

 Гаркундель (1998)
 Олег Гаркуша, Михаил Коловский и Сергей Летов в Мурманске. CD 040 (2004)
 Плохо хорошо (Николай rotoff сингл 2014)
 Провокатор (НЕ БОЙСЯ МАША) (2016)
 Музыкальная коллекция (сборник) (2018)
 23 (2019)
 Изменилось (сингл) (2021)

Роли в кино 
 1987 — Взломщик — Олег
 1987 — Рок — в роли самого себя
 1988 — Презумпция невиновности — Слава
 1988 — Трагедия в стиле рок — артист с перформанса «Поп-механики»
 1993 — Пленники удачи
 1998 — Хрусталёв, машину!
 2008 — Нирвана — телохранитель Бако
 2008 — Качели — хозяин наркоманского притона
 2009 — Я — хохотун
 2009 — Короткое замыкание — камео (новелла «Ощущать» Ивана Вырыпаева)
 2011 — Суходол
 2011 — Сплит — Рафаэль, библиотекарь
 2012 — Я тоже хочу — музыкант1
 2012 — Служу Советскому Союзу! — Чуб
 2014 — В активном поиске — камео
 2014 — Григорий Р. — Митя Козельский
 2015 — Принцип Хабарова — астролог
 2016 — Семейный альбом — Игорёня
 2017 — Урод
 2020 — Митьковская встреча эры милосердия — Гриша Шесть-на-девять
 2020 — Кроличья лапа — Гончаров
 2022 — Сказка для старых — конюх

Ведущий 
 Ведёт еженедельную программу в ночном эфире Петербургского телевидения.
 В 2012 году ведущий рок-фестиваля «КИНО сначала».
 Был ведущим фестиваля «Рок над Волгой» 2013 года.
 В 2015 и 2016 годах вместе с Ириной Салтыковой выступал ведущим концерта «Брат 2. 15 лет спустя».
 Был ведущим премии «Чартова дюжина-2016» в Санкт-Петербурге.
 Был ведущим на рок-фестивале «Чернозём» в 2016 и 2017 году в Тамбове.
 Был ведущим фестиваля «Рок над Волгой» 2020 года, проходящего на барже в формате онлайн-трансляции.

Личная жизнь 
Женат, есть сын.

Примечания

Ссылки 
 Гаркуша Олег на сайте Proficinema.Ru
 Олег Гаркуша на сайте Ruskino.Ru
 Официальный сайт группы «Аукцыон»
 Олег Гаркуша: «Я — человек, живущий одним днем» Colta.ru, 15.09.2014

АукцЫон
Лауреаты премии «Петрополь»